Lima steht für:

geographische Objekte in Südamerika:
 Lima (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 Lima, Hauptstadt Perus
 Cercado de Lima, Stadtteil Limas
 Provinz Lima in Peru
 Region Lima in Peru
 Lima (Paraguay), Gemeinde in Paraguay
 Lima (San Pedro), Distrikt in Paraguay

Orte in Nordamerika:
 Lima (Illinois)
 Lima (Montana)
 Lima (New York)
 Lima (Ohio)
 Lima (Oklahoma)
 Lima (Pennsylvania)
 im Bundesstaat Wisconsin
 Lima (Ort, Wisconsin), Ortschaft im Pepin County, Wisconsin
 Lima (Grant County, Wisconsin), Town(ship) in Wisconsin
 Lima (Pepin County, Wisconsin), Town(ship) in Wisconsin
 Lima (Rock County, Wisconsin), Town(ship) in Wisconsin
 Lima (Sheboygan County, Wisconsin), Town(ship) in Wisconsin

Ort in Europa:
 Lima (Schweden)

sonstige geographische Objekte:
 Lima (Fluss), Fluss auf der iberischen Halbinsel
 Lima (Serchio), linker Zufluss des Serchio
 Lima-Inseln, Teil der Tanimbar-Inseln
 Cova Lima, Gemeinde in Osttimor
 Dschazīrat Lima, zum Oman gehörige Insel
 (10867) Lima, Asteroid

Lima ist der Familienname etlicher Personen, siehe Lima (Familienname)

Sonstiges:
 LIMA, Langkawi International Maritime & Aerospace Exhibition, eine der größten Rüstungsmessen in Asien
 Limabohne, eine Pflanzenart aus der Unterfamilie der Schmetterlingsblütler
 Lima (Gattung), eine Gattung innerhalb der Muscheln
 Lima (Modelleisenbahn), ist ein Markenname für Modelleisenbahnen und ein ehemaliger italienischer Modelleisenbahnhersteller
 Lima Light Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Lima Locomotive Works, ein US-amerikanischer Eisenbahnhersteller
 Lima (1933), Zerstörer der portugiesischen Marine
 Lima (1880), U-Bootbegleitschiff der peruanischen Marine
 li ma, Legierung zur Herstellung von Statuen und Glocken
 L als Buchstabier-Ansagewort im ICAO-Alphabet („NATO-Buchstabieralphabet“)
 Lima, eine römische Göttin
 Lima, ein Dialekt der in Sambia gesprochenen Sprache Lamba 
 lima-city, ein Freehoster in Deutschland
 Lima-Syndrom (Gegenstück zum Stockholm-Syndrom), bei dem die Entführer Sympathie für ihre Opfer entwickeln

LIMA steht für:
 left internal mammarian arteria, die linke Arteria thoracica interna
 Landsat Image Mosaic Of Antarctica

LiMA steht für:
 Linke Medienakademie, siehe BAG Rote Reporter/innen

LiMa steht für:
 Lichtmaschine
 Lichtmast

LIMA